Mecz finałowy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018 odbył się 15 lipca 2018 na stadionie Łużniki w Moskwie. Mistrzostwo Świata zdobyła reprezentacja Francji, która pokonała reprezentację Chorwacji 4:2 i tym samym zdobyła Puchar Świata FIFA.

Uczestnicy 
vs

Droga do finału

Mecz 

 Piłkarz meczu:
 Antoine Griezmann

 

 
MISTRZ ŚWIATA 2018

FRANCJA DRUGI TYTUŁ

Linki zewnętrzne 
 FIFA: Strona Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018 
 FIFA: Cały mecz Francja vs Chorwacja

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2018
Mecze finałowe Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej